Но́ра Мяо Кэсю́ (), настоящее имя Чань Винхань (; 8 февраля 1952, Британский Гонконг) — гонконгская актриса, известная по ролям в фильмах с участием Брюса Ли.

Карьера 
Мяо начала свою карьеру с ТВ в 1968 году и вскоре пришла на киностудию Golden Harvest, основанную Рэймондом Чоу и Леонардом Хо (оба ушли с киностудии братьев Шао). Прорыв актрисы на больших экранах пришёлся на 1971 год, вместе с Брюсом Ли, с фильмом «Большой босс», который был его первой работой на студию. Её роль в фильме была небольшой, но участие в двух других фильмах с Ли, «Кулак ярости» и «Путь дракона» было более важным.

После окончания её пребывания на Golden Harvest актриса продолжила сниматься в романтических фильмах на Тайване и в Юго-Восточной Азии. После возвращения на ТВ в 1980-х она решила переехать в Торонто.

В Канаде Мяо вела радиопередачи и телешоу, создавала рекламные ролики и занималась благотворительностью. Периодически возвращалась в Гонконг участвовать в драматических сериалах, и была приглашённой звездой в фильме 1996 года «Как встретить счастливые звёзды».

Кинофильмы 
За свою кинокарьеру, начавшуюся с 1971 года, актриса приняла участие в съёмках более, чем сорока кинофильмов.

Номинации 
Тайбэйский кинофестиваль Golden Horse
 2008 — номинация в категории «Лучшая женская роль второго плана» («Один хороший папа», 2008)
Hong Kong Film Awards
 2009 — номинация в категории «Лучшая женская роль второго плана» («Один хороший папа», 2008)

 2009 — номинация в категории «Лучшая женская роль второго плана» («Один хороший папа», 2008)

 2009 — номинация в категории «Лучшая женская роль» («Один хороший папа», 2008)
 2011 — номинация в категории «Лучшая женская роль» («», 2010)

Примечания

Ссылки 
 
 Нора Мяо Кэсю на сайте